Línea 206 puede referirse a:

 Línea 206 de autobuses de Santiago.
 Línea 206 de autobuses de Lima.